Bonifay est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Charles Bonifay (1919-2017), homme politique français, sénateur des Bouches-du-Rhône ;
 Fernand Bonifay (1920-1993), auteur-compositeur français ;
 Philippe Bonifay (né en 1959), scénariste français de bande dessinée.

Toponymes 

 Bonifay, ville américaine, siège du comté de Holmes, dans l’État de Floride, aux États-Unis.